Ninus bezeichnet:

den mythischen namensgebenden Gründer der Stadt Ninive in Assyrien, siehe Ninos
eine Wanzengattung der Familie Ninidae, siehe Ninus (Gattung)